Guffroy ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Guffroy (1926–2010), französischer Szenenbildner
 Georges de Guffroy (1926–2010), belgischer Offizier, zuletzt Generalleutnant; Leiter der belgischen Delegation bei der IMKK (1920)